Liessem ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Liessem (1637–1698), Prior der Prämonstratenserabtei Steinfeld und Pfarrer von Marmagen
 Jakob Liessem (1785–1832), preußischer Landrat im Kreis Bernkastel
 August Liessem (1883–1951), preußischer Landrat im Kreis Daun
 Reiner Liessem (1890–1973), deutscher SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
 Thomas Liessem (1900–1973), langjähriger Kölner Karnevalspräsident
 Wera Liessem (1909–1991), deutsche Schauspielerin und Dramaturgin

Siehe auch:
 Ließem